La Nationalliga A 1977/78 fue la 81.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Play-off por el título

Play-off por el descenso

Referencias 
 RSSSF

1978
Fútbol en 1977
Fútbol en 1978
Suiza en 1977
Suiza en 1978